Balocchi e profumi – canzone composta da E. A. Mario nel 1928
 Profumi e balocchi è un film italiano del 1979 diretto da Angelo Iacono